Bazylika św. Wawrzyńca „in Damaso”
 Bazylika św. Wawrzyńca „in Lucina”
 Kościół św. Wawrzyńca „in Panisperna”
 Kościół św. Wawrzyńca „in Piscibus”
 Bazylika św. Wawrzyńca za Murami

Zobacz też:
 Kościół świętych Urbana i Wawrzyńca przy Prima Porta